Стефанчук — українське прізвище.

Відомі носії:
 Стефанчук Василь Васильович (1974—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Стефанчук Микола Олексійович ( 1981) — український адвокат.
 Стефанчук Олексій Іванович ( 1951) — український лікар ортопед-травматолог.
 Стефанчук Руслан Олексійович ( 1975) — український адвокат.
 Стефанчук Юрій Семенович (1908—1995) — український художник, театральний декоратор.

прізвища